Wilhelm von Lebus ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm I. von Lebus († 1273/1276), Bischof von Lebus
 Wilhelm II. von Lebus († 1282/1283), Bischof von Lebus